Toponímia:
 Castelnuovo (Trento), municipi italià a la província de Trento (regió del Trentino - Alto Adige, Itàlia)
 Castelnuovo Bormida, municipi a la província d'Alessandria (regió del Piemont, Itàlia)
 Castelnuovo di Conza poble a la província de Salern (regió de Campània, Itàlia)
 Castelnuovo di Garfagnana, municipi a la Província de Lucca (regió de la Toscana, Itàlia)
 Castelnuovo di Val di Cecina, municipi a la província de Pisa (regió de la Toscana, Itàlia)
 Castelnuovo Scrivia, municipi a la província d'Alessandria (regió del Piemont, Itàlia)
 Biografies:
 Emma Castelnuovo (Roma, 1913), professora i matemàtica italiana 
 Mario Castelnuovo-Tedesco (Florència, Toscana, 1895 - Beverly Hills, Califòrnia, 1968), compositor italià